Кратер Мерчисон () — крупный древний ударный кратер в северной части Залива Центральный на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь шотландского геолога Родерика Импи Мурчисона (1792—1871) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Паллас, перекрывающий северо-западную часть кратера Мерчисон; кратер Укерт на северо-востоке и кратер Хладни на юго-востоке. На северо-западе от кратера Мерчисон находится Залив Зноя; на северо-востоке Море Паров. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,8 км, глубина 870 м.

Кратер Мерчисон имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в юго-восточной части вала имеется широкий проход, в северо-западной части находится проход, соединяющий чаши кратеров Мерчисон и Паллас, западная часть вала рассечена широкой долиной. От юго-восточной части вала отходит широкий хребет, достигающий кратера Хладни. Объем кратера составляет приблизительно 2700 км³. Дно чаши затоплено лавой, в западной, северо-восточной и южной части чаши хаотично расположены множество хребтов и холмов.

Мерчисон расположен вблизи центра Луны при взгляде с Земли, то есть точки отсчёта в селенографической системе координат. Если вести обзор из этого кратера, Земля будет располагаться почти прямо над головой смотрящего. Из-за этой особенности кратер (наряду с несколькими соседями) предлагался в качестве отметки «нулевого километра» на Луне.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Литература

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Мерчисон на карте LAC-59.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Мерчисон на карте AIC59D.

Move Over Orbiter.
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны